Васил Аврамов може да се отнася за:
 Васил Аврамов (резбар) (1812 – 1903), български резбар
 Васил Аврамов (духовник) (1835 – 1907), български духовник
 Васил Аврамов (историк) (1863 – 1946), български историк и юрист